Jan Fegter ist der Name folgender Personen:

* Jan Fegter (Politiker) (1852–1931), deutscher Politiker (FVP, DDP), MdR
 Jan Fegter (Handballspieler) (* 1969), deutscher Handballspieler